Хелена Буљан (Ђурђеновац, 9. јул 1941) је југословенски и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1964. || Пред смрт ТВ филм || /
|-
| 1964. || Право стање ствари || /
|-
| 1965. || Сретан случај ТВ филм || /
|-
| 1965. || Бадеми с ону страну смрти ТВ филм || /
|-
| 1965. || Племићко гнијездо ТВ филм || /
|-
| 1965. || Парадокс ТВ филм || /
|-
| 1966. || Мокра кожа ТВ филм || /
|-
| 1966. || Спасавање части ТВ филм || Тања (као Хелена Бујан)
|-
| 1967. || Кад се сетим среће ТВ филм || /
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Последњи Стипанчићи ТВ филм || /
|-
| 1968. || Љубав ТВ филм || /
|-
| 1969. || Случајни живот || Елвира
|-
| 1969. || Америчка јахта у Сплитској луци ТВ филм || Диђета Дунда, кројачица
|-
| 1969. || Оркестар ТВ филм || /
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Мирјана
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Та добра душа ТВ филм || /
|-
| 1970. || Пансион с топлом и хладном водом ТВ филм || /
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || /
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || /
|-
| 1972. || Грађани села Луга ТВ серија || Ива
|-
| 1972. || Први сплитски одред || Цвита
|-
| 1972. || Хармоника ТВ филм || /
|-
| 1972. || Слике из живота ударника || /
|-
| 1972. || Драмолет по Ћирибилију ТВ филм || /
|-
| 1973. || Тимон || /
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... ТВ серија || Мандица
|-
| 1973. || Пета колона ТВ филм || /
|-
| 1974. || Вријеме за бајку ТВ серија || Принцеза
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || /
|-
| 1974. || Депс || /
|-
| 1974. || Позориште у кући ТВ серија || Звонкова супруга
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || Зофка Кведер
|-
| 1974. || Психопати ТВ филм || /
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера ТВ филм || /
|-
| 1976. || Клара Домбровска ТВ филм || Павица
|-
| 1978. || Испит зрелости ТВ филм || Господа Вукић
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Другарица Мира
|-
| 1979. || -{Mathias Sandorf }- ТВ мини серија || Лујза
|-
| 1979. || Пјесма од растанка ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Госпођица || /
|-
| 1981. || Лидија ТВ филм || /
|-
| 1981. || Краљево ТВ филм || /
|-
| 1982. || Властити аранжман ТВ филм || /
|-
| 1983. || Хилдегард ТВ филм || /
|-
| 1983. || Квит посао ТВ филм || Сабина
|-
| 1985. || Љубавна писма с предумишљајем || Колегица у љекарни
|-
| 1986. || Чудесна шума || /
|-
| 1986. || Немојте ме звати Роби ТВ филм || /
|-
| 1988. || -{The Great Escape II: The Untold Story}- ТВ филм || 
|-
| 1988. || Прољеће Јанка Потлачека ТВ филм || Анђела Грубач
|-
| 1989. || -{War and Remembrance}- ТВ мини серија || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1991. || Чаруга || Удовица
|-
| 1991. || Ђука Беговић || Мара
|-
| 1993. || Контеса Дора || Диди
|-
| 1995. || Ноћ за слушање Кратки филм || /
|-
| 1998. || Пуна кућа ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2001. || Анте се враћа кући ТВ филм || Мирјана
|-
| 2002. || Ново доба ТВ мини серија || Госпођа Струкан
|-
| 2003. || Свједоци || Сусједа
|-
| 2007. || Бибин свијет ТВ серија || Госпођа Гален
|-
| 2007. || Цимер фрај ТВ серија || Глумица
|-
| 2007. || Пјевајте нешто љубавно || Струјина мама
|-
| 2008. || Битанге и принцезе ТВ серија || Пастирица / Спикерица
|-
| 2008. || Иза стакла || Узваница на дођели
|-
| 2008. || Све ће бити добро ТВ серија || Госпођа Милковић
|-
| 2008 2009. || Стипе у гостима ТВ серија || Тања
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|-
| 2010. || Нека остане међу нама || Лада
|-
| 2005 2010. || Луда кућа ТВ серија || Катарина Мајер
|-
| 2011 2013. || Ларин избор ТВ серија || Кике
|-
| 2016. || Само ти причај ТВ серија || Иванова мајка
|-
| 2016 2017. || Златни двори ТВ серија || Хелена Враз
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Славонци
Биографије живих особа